Міна́мі (, ) — «Південь», «південний»

Топоніми 
Мінамі (Токушіма)
Мінамі-Асіґара
Мінамі-Торісіма
Район Мінамі
Район Мінамі (Йокогама)
Район Мінамі (Кіото)
Район Мінамі (Наґоя)
Район Мінамі (Саґаміхара)
Район Мінамі (Сайтама)
Район Мінамі (Саппоро)
Район Мінамі (Хамамацу)
Район Мінамі (Хіросіма)

Ім'я
Мінамі Юта

Див. також 
Кіта (Північ)
Нісі (Захід)
Хіґасі (Схід)